Пётр Брайко: Брайко, Пётр Александрович (pод. 1977) — российский прыгун в высоту.
 Брайко, Пётр Евсеевич (1919—2018) — партизан, полковник, Герой Советского Союза (1944).
 Брайко, Пётр Игнатьевич (1902—1994) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1956).